Roccasecca ist der Name folgender

Orte:

 Roccasecca (Latium), eine Gemeinde in der Provinz Frosinone in Latium
 Roccasecca dei Volsci, eine Gemeinde in der Provinz Latina in Latium

Sonstiges:
 Roccasecca (Burg), eine Burg bei Roccasecca (Latium)